Юрий Деркач:
 Деркач, Юрий Владимирович (род. 1970) — российский театральный актёр, режиссёр и актёр дубляжа.
 Деркач, Юрий Николаевич (род. 1962) — белорусский врач и политик, член Совета Республики 6-го созыва, заведующий кафедрой педиатрии ВГМУ.